«Judas»  - п'ята пісня британської групи Depeche Mode, увійшла до альбому Songs of Faith and Devotion що вийшов 22 березня 1993 року.

Пісні Depeche Mode